Фатхулла́ Хабибулла́евич Абдулла́ев (; род. 14 января 1948, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекский , доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии имени Абу Райхона Беруни, обладатель Медали имени Аль-Хорезми, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан.

Биография 
Фатхулла Хабибуллаевич Абдуллаев родился 14 января 1948 в Ташкенте, Узбекская ССР.

Образование 

 С 1954 по 1964 год — обучался в средней школе № 82, которую закончил экстерном. 
 С 1964 по 1969 году — обучался на физическом факультете Ташкентского государственного университета.

Служба в армии 

 С 1969 по 1971 год — служил в Вооружённых силах СССР.

Научная степень 

 1975 год — на объединённом научном совете АН УзССР Фатхулла успешно защищает диссертацию на степень кандидата физико-математических наук — «Теория слабых взаимодействий с неполиноминальными лагранжианами».
 1985 год — на научном совете Института теоретической физики в Киеве защищает докторскую диссертацию — «Динамика солитонов в неоднородных средах».

Учёное звание 

 1990 год — получает звание профессора.

Работа 

 В 1971 году начал исследование моделей типа Ли с неполиноминальными лагранжианами и нелокальными взаимодействиями во время своей аспирантуры в ОИЯИ в Дубне. Затем он перешёл к исследованиям квазиклассического предела квантовой электродинамики с гравитацией. 
 С 1986 по 1992 год — работает заместителем руководителя по науке, а затем и руководителем Отдела теплофизики АН РУз.
 С 1977 года — работает старшим научным сотрудником в Отделе теплофизики Академии наук Узбекской ССР.
 С 1987 года — работает приглашённым профессором в научных центрах Австралии, Великобритании (1993), Германии (1995), Бразилии (1999—2000, 2006—2007), Греции, Дании, Италии (1991, 2005), Испании (1992), Малайзии, Португалии, США (1998, 2001), Финляндии, Франции (1993, 1994, 1997, 2004) и Японии.
 С 1992 по 1997 год — возглавляет экспертный совет по физике Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан.

Награды 

 1989 год — присуждена Государственная премия по науке и технике имени Абу Райхона Бируни за цикл работ по «Исследованию нелинейных волновых процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом».
 1995 год — звание «Заслуженный деятель науки РУз». 
 2003 год — Медаль имени Аль-Хорезми за цикл работ по исследованию бозе-эйнштейновского конденсата.

Научный вклад 

 Является создателем мировой научной школы по нелинейной физике. 
 Предсказал связанное состояние протона и доменные стенки в молекулярных цепочках, динамический хаос солитонов, возникающий в неоднородной среде под действием внешнего поля. 
 Создал теорию солитонного ответвителя, которая потом была доказана экспериментально. 
 Предсказал существование оптического аналога локализации Андерсона в решётках из оптических волокон со случайными параметрами, который экспериментально наблюдала группа Ф. Ледерера в 2004 году. 
 Нашёл новую область модуляционной неустойчивости в оптических волокнах, подтверждённую в 2003 году группой Г. Миллота. 
 Предсказал нелинейный резонанс и хаос в конденсате, находящемся в двухъямном потенциале с переменной константной связи.

Основные научные работы

Монографии 
 F. Kh. Abdullaev, P. K. Khabibullaev, Dynamics of Solitons in Inhomogeneous Condensed Media, Fan Publ., Tashkent, 1986, 200pp.
 F. Kh. Abdullaev, S. A. Darmanyan and P. K. Khabibulaev, Optical solitons, Fan Publ., Tashkent, 1987, 180pp.
 F. Kh. Abdullaev, Dynamical Chaos of Solitons, Fan Publ., Tashkent, 1990, 200pp.
 Optical Solitons, F. Kh. Abdullaev (Ed.), World Scientific, Singapore, 1991.
 Nonlinearity and Disorder, F. Kh. Abdullaev, A. R. Bishop, and St. Pnevmatikos (Eds.), Springer Series in Solid State, v.67, Springer-Verlag, Heidelberg, 1992.
 F. Kh. Abdullaev, S. A. Darmanyan and P. K. Khabibullaev, Optical Solitons, Springer-Verlag, Heidelberg, 1993.
 F. Kh. Abdullaev, Theory of Solitons in Inhomogeneous Media, John Wiley, Chichester, 1994.
 Nonlinearity with Disorder: Theory and Applications, F. Kh. Abdullaev, O. Bang and M. P. Soerensen (Eds.), NATO Sience Series, vol.45, Kluwer Academic Publisher, 2001.
 Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects, F. Kh. Abdullaev and V. V. Konotop (Eds.), NATO Science Series, vol.153, Kluwer Academic Publisher, 2004.
 F. Kh. Abdullaev, Nonlinear Matter Waves in Cold Quantum Gases, IIUM press, Kuala Lumpur, Malaysia, 2005.

Обзоры 
 F. Kh. Abdullaev, Dynamical chaos of solitons and of nonlinear periodic waves, Physics Reports, v.179, n1, 1-78, 1989.
 F. Kh. Abdullaev and S. A. Darmanyan, Chaotic dynamics of solitons and breathers, In ”Disorder and Nonlinearity”, A. R. Bishop, D. Campbell, S. Pnevmatikos (Eds.), Springer-Verlag, Heidelberg, Proc. in Physics, vol. 39, p. 93, 1989.
 F. Kh. Abdullaev, Chaotic dynamics of optical solitons, In ”Proc. Les Houshes School on Optical Solitons”, S. Wabnitz, V. E. Zakharov (Eds), Edition de Physique-Springer, 1999.
 F. Kh. Abdullaev, S. A. Darmanyan, J. Garnier, Modulational Instability of Electromagnetic Waves in Inhomogeneous and Discrete Media, In “Progress in Optics”, E. Wolf (Ed.), Chapter 5, v.44, pp. 303–365, North- Holland, Elsevier, 2002.
 F. Kh. Abdullaev, Dynamical stabilization of nonlinear waves, In ”Nonlinear Waves: Classical and Quantum Aspects”, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 2004.
 F. Kh. Abdullaev, Discrete dissipative solitons, In “Dissipative Solitons”, N. Akhmediev and Ankiewicz (Eds.), pp. 327–341, Springer-Verlag, 2005.
 F. Kh. Abdullaev and J. Garnier, Optical solitons in random media, E. Wolf (Ed.), Progress in Optics, v.48, Chapter 2, 2005.
 F. Kh. Abdullaev, A. Gammal, A. Kamchatnov, and L. Tomio, Dynamics of bright matter wave solitons in a Bose-Einstein condensate, Int. J. Mod. Phys. B 19, 3415 2005.
 F. Kh. Abdullaev and J. Garnier, Bright solitons in Bose-Einstein condensates, in “Emerged Nonlinear Phenomena in Bose-Einstein Condensates”, D. Frantzeskakis, P. Kevrekidis (Eds.), Springer, 2008.

Примечания